Ригетти () — итальянская фамилия.

 Ригетти, Аманда (род. 1983) — американская актриса и кинопродюсер.
 Ригетти, Убальдо (род. 1963) — итальянский футболист.

См. также 
 Ригетто
 Риветти
 Ричетти